Ниже представлен список эпизодов ситуационной комедии телекомпании Fox «Женаты… с детьми». Сериал начался с эпизода «The Pilot» 5 апреля 1987 года и завершился 9 июня 1997 года эпизодом «Chicago Shoe Exchange».

Всего было снято 259 эпизодов (не включая спецвыпуски) сериала «Женаты… с детьми». Все 11 сезонов вышли на DVD для первого региона. Список сортирован по номеру эпизода и разбит по сезонам. Жёлтым подсвечены спецвыпуски сериала.

Сезоны

Сезон 1:  Апрель 1987 

Первый сезон «Женаты... с детьми» знакомит нас с основными персонажами телесериала: Эл, Пэгги, Келли и Бад Банди, а также Стивом и Марси — их соседями. Сезон отличается от других тем, что в нём, в отличие от последующих, можно видеть как Пэгги работает по дому и ведёт обычный образ жизни для домохозяйки. В этом сезоне также Эл впервые называет Марси «курицей» (в английском так называют трусов). Также в этом сезоне говорится, что Пэгги выбралась из глубинки.

Сезон 2: Сентябрь 1987— май 1988 

В начале сезона, Келли показана, как обычная девушка с обычным интеллектом. Но к концу сезона, её характер и всемирноизвестная глупость стали образующие в персонаже. Также в этом сезоне первый раз упоминается фраза «Bundy Cheer» и первый раз сообщается, что семья живёт в Чикаго.

Сезон 3: Ноябрь 1988— май 1989 
2 версия заставки. Этот сезон был отмечен большим ростом популярности шоу после действий Тэрри Ракольта, связанных с объявлением бойкота сериала сразу после выхода эпизода «Her Cups Runneth Over». Также этот сезон содержал потерянный эпизод «I'll See You in Court», который был показан через несколько лет, после выхода сериала.

Сезон 4:  Сентябрь 1989— май 1990 

В четвёртом сезоне можно увидеть, как Стив, уезжает от своей жены Марси и та остается одна весь сезон. Также четвёртый сезон стал первым в котором зрители в аудитории аплодировали, когда один из главных персонажей появлялся первый раз в эпизоде. Также в этом сезоне изменилась «начальная тема».

Сезон 5: сентябрь 1990— май 1991 

В середине пятого сезона Марси просыпается уже женой Джефферсона Дэ Арси. Также это первый сезон, в котором начинается любимое шоу Эла. (Psycho Dad). Бад теряет свою девственность в этом сезоне.

Сезон 6: сентябрь 1991— май 1992 

На протяжении первых десяти серий сезона Пэгги и Марси были беременны, к тому же Кэтти Сагал была беременна по-настоящему. Ребёнок Сагал родился мертвым, на шесть недель раньше срока, по этой причине она пропустила несколько эпизодов в этом сезоне. В середине сезона указывается, что беременность женщин была его ночным кошмаром. В этом сезоне можно увидеть Стива, который вернулся всего на один эпизод. Также в этом сезоне семья Банди путешествует в Англию. Ещё начинает употребляться всем известный гэг, где гости падают в подвал потому что Эл не починил ступеньку.

Сезон 7: сентябрь 1992— июнь 1993 

В седьмом сезоне авторы сериала создают нового персонажа Седьмого, а семью Банди пополняют третьим ребёнком. После того, как аудитория не приняла Седьмого, как нового персонажа, он был убран из сериала без всяких объяснений.

Сезон 8: сентябрь 1993— май 1994 

Восьмой сезон знакомит со многими друзьями Элла. Это Аарон, Боб Руни и офицер Дэн. Эл, Джефферсон, Боб, Дэн (в 9-м сезоне к ним присоединятся ещё Гриф и Айк) становятся членами «NO MA’AM» в эпизоде NO MA'AM. Также в этом сезоне Бад вступает в братство.

Сезон 9: сентябрь 1994— май 1995 

Девятый сезон начинается представлением двух новых друзей Эла. Грифф и Айк работают вместе с Элом в обувном магазине Гарри. Стив появляется последние 2 раза в сериале. В этом сезоне заканчивается любимый сериал Эла «Psycho Dad», а Бад устраивается на работу, инструктором по вождению.

Сезон 10: сентябрь 1995— май 1996 

Десятый сезон рассказывает о смерти, любимца семьи, пса Бака и его реинкарнация в нового пса семьи Банди Лакки (Счастливчик). Также в этом сезоне впервые упоминаются отец Пегги — Эфрам (), его сыграл Тим Конвей, и её мать.

Сезон 11: сентябрь 1996—июнь 1997 
Одиннадцатый сезон стал последним в телесериала «Женаты... с детьми». После того, как телекомпания Fox несколько раз изменяла время показа шоу на ТВ, в течение сезона, рейтинг телесериала сильно пострадал. Несмотря на закрытие сериала, специального финального эпизода сделано не было, и 9 июня 1997 года сериал был закрыт последним эпизодом одиннадцатого сезона.

Спецвыпуски

Примечания

Ссылки 
 Бандилогия, полный путеводитель по эпизодам телесериала «Женаты… с детьми»
 Поиск по эпизодам телесериала «Женаты… с детьми»
 Путеводитель по эпизодам на сайте TV.com
 Путеводитель по эпизодам на сайте Epguides.com
 Список эпизодов на сайте TV Guide.com

Женаты… с детьми